«Волен» () — швейцарский футбольный клуб, расположенный в городе Волен. Клуб был основан в 1904 году и поиграл в высшем дивизионе Швейцарии с 1930 по 1932 год, однако большую часть своей истории провел в низших лигах.

С 2002-го года по 2018 играл в Челлендж-лиге. Не смог продлить лицензию на сезон 2018/19 и отправился в третий дивизион Швейцарии.

Текущий состав

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Швейцарии